Ліндсі Девенпорт і Коріна Мораріу були чинними чемпіонками, але цього разу Мораріу не брала участі.
 
Девенпорт грала в парі з Анна Курнікова, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Ліза Реймонд і Ренне Стаббс рахунком 4–6, 6–3, 7–6(8–6).

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Southern California Open
Тур WTA 2000